Mercœur kan syfta på:

Personer 
 Louise de Lorraine-Vaudémont (1553–1601), även kallad Louise de Mercœur, fransk drottning

Platser 

 Mercœur, Corrèze – fransk kommun i departementet Corrèze
 Mercœur, Haute-Loire –  fransk kommun i departementet Haute-Loire